Brojce (gemeente), een gemeente in de woiwodschap West-Pommeren, powiat Gryficki
 Brojce (plaats), een plaats in de woiwodschap West-Pommeren, powiat Gryficki

Zie ook 
 Brójce (doorverwijspagina)